Grand Prix Rakouska 1981 (oficiálně XIX Großer Preis von Osterreich) se jela na okruhu Österreichring ve Spielbergu v Rakousku dne 16. srpna 1981. Závod byl jedenáctým v pořadí v sezóně 1981 šampionátu Formule 1.

Kvalifikace

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1981
Grand Prix Rakouska